Chentkaus ist der Name folgender Personen:

 Chentkaus I., altägyptische Königin und Regentin der 4. Dynastie
 Chentkaus II., altägyptische Königin und Regentin der 5. Dynastie
 Chentkaus III., altägyptische Königin der 5. Dynastie
 Chentkaus IV., altägyptische Königin der 6. Dynastie
 Chentkaus (Tochter des Unas), altägyptische Prinzessin der 5. Dynastie

Siehe auch:
 Grab der Chentkaus I.
 Chentkaus-II.-Pyramide